Heavy Metal ( für Schwermetall) bezeichnet:
 Heavy Metal, eine Musikrichtung
 Heavy Metal (Comic), US-amerikanischer Ableger des Comic-Magazins Métal hurlant
 Heavy Metal (Film), einen auf dem Comic basierenden Film aus dem Jahr 1981
 Heavy Metal: F.A.K.K.² (Film), eine Fortsetzung dieses Films
 Heavy Metal: F.A.K.K.² (Computerspiel), ein Computerspiel, basierend auf der Fortsetzung

Siehe auch:

 Schwermetall (Begriffsklärung)